Als Hutaffe werden zwei eng miteinander verwandte Makakenarten bezeichnet:

 Indischer Hutaffe (Macaca radiata)
 Ceylon-Hutaffe (Macaca sinica)

Siehe auch: